Celsus (Celzjusz) – imię
 Celsus (Kelsos) – krytyk chrześcijaństwa
 Publius Iuventius Celsus – prawnik rzymski
 Publius Iuventius Celsus – prawnik rzymski, syn Publiusa Iuventiusa Celsusa
 Tyberiusz Juliusz Celsus Polemaeanus − rzymski konsul i senator
 Aulus Cornelius Celsus

Zobacz też:
 święty Celsus
 Anders Celsius